El término o acrónimo MCI puede hacer referencia a:

Organizaciones

Compañías
 MCI Group, empresa de gestión de eventos, asociaciones y congresos a nivel mundial;
 MCI Inc., antes llamada WorldCom, que adquirió MCI Communications, y más tarde fue adquirida por Verizon Communications;
 MCI Communications, antes llamada Microwave Communications Inc., operó como MCI desde 1963 a 1998;
 Mobile Telecommunication Company of Iran, la compañía de telefonía más importante de Irán;
 Motor Coach Industries, empresa de fabricación de autobuses y autocares, de Des Plaines (Illinois), Estados Unidos;
 Music Center Incorporated, antes conocida como Music Consultants Incorporated, compañía que fabricaba grabadoras de cintas de audio multipistas y mesas de mezcla para la grabación profesional, de Florida, Estados Unidos;
 MCI, discográfica del productor musical Frank Farian;

Educación
 Maine Central Institute, un internado en el estado de Maine, Estados Unidos;
 Marine Corps Institute, un curso de educación y programa de entrenamiento del Cuerpo de Marines;
 Martingrove Collegiate Institute, escuela secundaria en Toronto (Ontario), Canadá;
 Mennonite Collegiate Institute, escuela privada y religiosa en Gretna (Manitoba), Canadá;
 Museum Conservation Institute, instituto Smithsoniano en Suitland (Maryland), Estados Unidos;
 Management Center Innsbruck, escuela privada de negocios localizada en Innsbruck, Austria;

Otras
 Medical Council of India, un organismo que regula la enseñanza de la medicina en la India;
 Motek Cultural Initiative, una organización sin ánimo de lucro con sede en Toronto, que promueve la música y la cultura israelí;
 Misioneras Cruzadas de la Iglesia, son una Congregación religiosa católica femenina de derecho pontificio, fundada por la religiosa española Nazaria Ignacia March Mesa en Oruro, Bolivia;

Ciencia y tecnología
 Milicurio (mCi), 1/1000 parte de un curio, unidad de actividad radiactiva;
 Megacurio (MCi), 1,000,000 veces un curio, unidad de actividad radiactiva;
 Magnetic current imaging (MCI), usando un escáner microscópico de SQUID;
 Mass-casualty incident (MCI), emergencia médica o sanitaria que incluye un volumen de pacientes superior de los que se pueden manejar y tratar;
 Mild cognitive impairment (MCI) o Deterioro cognitivo leve (DCL), es una entidad nosológica que pretende describir la sintomatología previa a la demencia o al Alzheimer;
 Modulation contrast imaging (MCI), un término relacionado con la Función de Transferencia de Modulación que, en fotografía, es la herramienta matemática utilizada para calcular las razones que relacionan el contraste y su poder de resolución;
 Macroinvertebrate Community Index (MCI), es un índice para calcular la presencia de macroinvertebrados y así la calidad del agua, usado en Nueva Zelanda;
 Malicious caller identification (MCI), es un tipo de mejora en el servicio telefónico que identifica las llamadas de spam;
 Meta-circular evaluator (MCE) o Meta-circular interpreter (MCI), es un intérprete utilizado en computación;
 Media Control Interface es una API de alto nivel desarrollada por Microsoft e IBM;
 Motor de combustión interna (motor de explosión o motor a pistón) es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión;

Otros usos
 1101 en numeración romana;
 Aeropuerto Internacional de Kansas City (cuyo código IATA es MCI), localizado en Kansas City, Misuri, Estados Unidos;
 Meal, Combat, Individual ration (MCI), ración de comida preparada, sucesor del Meal, Ready-to-Eat, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos;
 Michigan City station (MCI), estación de tren en Michigan City (Indiana), Estados Unidos;
 Miss Chinese International Pageant (MCI), es un certamen de belleza anual, oganizado por la TVB en Hong-Kong;
 Monetary conditions index (MCI), es un índice macroeconómico calculado, que se utiliza en política económica;
 MCI Center (Verizon Center y ahora Capital One Arena), es un pabellón deportivo en Washington DC, Estados Unidos;
 Moviment Comunista de les Illes Balears es la sección balear del Movimiento Comunista de España;

Acrónimos